Clemency, een plaats in de Luxemburgse gemeente Käerjeng.
Clémency (Ardennes), een plaats in het Franse departement Ardennes.
Matton-et-Clémency, de hoofdplaats van de gemeente waartoe bovenstaande plaats hoort.